

Onomastica
 Benedito – variante portoghese del nome proprio di persona maschile Benedetto

Persone
 Antônio Benedito da Silva – ex calciatore brasiliano
 Anderson Conceição Benedito – calciatore brasiliano
 João Benedito – ex giocatore di calcio a 5 portoghese
 Sônia Benedito – pallavolista brasiliana
 Valdir Benedito – ex calciatore brasiliano